Ли́да () — город в западной части Беларуси. Крупный промышленный город Гродненской области, административный центр Лидского района.

Расположен в центральной части Гродненской области на пересечении автомобильных и железнодорожных путей (Минск-Гродно и Вильнюс-Слоним). От Лиды до границы с Польшей — 120 километров, с Литвой — 35 километров, до Гродно — 110 км, до Вильнюса — 100 км, до Минска — 164 км. По данным на 1 января 2018 года население города составило 101 616 человек.

Происхождение названия 
Согласно В. А. Жучкевичу, название происходит от балтийского (литовского) термина lydimas «вырубка», близкого к термину ляда. Е. Поспелов полагает, что название города происходит от балтийского lyda «обработанное поле на месте вырубленного леса».

География

Климат

История 
 Годом основания города считается 1323. По мнению историка Теодора Нарбута датой основания города является 1180, когда город входил в состав Дайновского княжества.

Для спасения горожан от набегов татар и тевтонских рыцарей в 1323 году в слиянии двух рек — Лидеи и ныне практически исчезнувшей Каменки — на насыпном холме Великим Князем Литовским Гедимином был заложен Лидский замок, ставший надёжным укрытием в минуты опасности. Он сохранился до наших дней и теперь является символом Лиды. Город был центром Лидского повета Виленского воеводства. Упоминается в летописном «Списке русских городов дальних и ближних» (конец XIV века).

Будучи административным, судебным и торговым центром повета, который, в свою очередь, был основан в 1566 году в результате административной реформы Великого Княжества Литовского, город Лида в 1590 получил Магдебурское право, которое было подтверждено в 1640 году королём Владиславом ІV.

В 1795 году Лида вошла в состав Российской империи в ходе разделов Речи Посполитой.

В ходе Первой мировой войны город был оккупирован Германией в 1915 году.

После советско-польской войны, по результатам Рижского мирного договора 1921 года, город входил в состав Польши. 17 апреля 1919 года, после вступления в город польских легионеров, ими был организован масштабный еврейский погром. Лида вошла в состав Новогрудского воеводства, где она была центром Лидского уезда. С конца 1920-ых годов в городе начинается бурное развитие промышленности, которому способствовало удачное расположение на перекрестке железнодорожных путей и дешёвая рабочая сила. К 1930 году Лида стала лидером по промышленному производству среди городов Новогрудского воеводства, обойдя до этого более развитые Слоним и Барановичи. Так в 1930 году в Лиде насчитывалось 800 рабочих, треть из которых работала на октрытой в 1928 году обувной фабрике Ардаль, которая в 1935 году стала крупнейшим предприятием города, насчитываемого на тот момент около 1000 работников. К 1938 году в городе насчитывалось 110 улиц,

В сентябре 1939 года Лида была включена в состав Белорусcкой ССР.

В годы Великой Отечественной войны город подвергся германской оккупации с июня 1941 года по июль 1944 года. На территории Лиды с 1941 по 1943 года действовало Лидское гетто, в котором погибло около 8 тыс. человек. За период германской оккупации было почти полностью уничтожено еврейское население города. Начало его истреблению было положено немецкой айнзацкомандой 9, истребившей 5 июля 1941 года 300 евреев в лесу в 5 километрах от города, с этого преступления начался кровавый путь этой команды смерти по оккупированной территории. Самая крупная акция была организована 7 мая 1942 года, когда за один день было убито 5670 евреев. Также на территории Лидского района в 1943 году действовал партизанский отряд Бельских, к которому присоединились, сбежавшие в течение весны и лета 1943 года узники гетто.

9 февраля 2004 года Указом Президента Республики Беларусь № 56 «Об объединении Лидского района и города Лиды в одну административно-территориальную единицу» Лида утратила статус города областного подчинения.

В 2010 году в Лиде проводился Республиканский фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкi». На подготовку города к ярмарке выдели около 80 миллионов долларов для реставрации и изменения облика города.

С 2015 года ежегодно проводится фестиваль хмеля, солода и воды Lidbeer. В 2018 году фестиваль посетило более 130 тысяч человек. В их числе не только белорусы, но и гости из России, Прибалтики, Швеции, Швейцарии, Израиля и США.

Символика 

17 сентября 1590 года король польский и великий князь литовский Сигизмунд III дал городу Лида Магдебургское право, а вместе с ним — герб.

6 апреля 1845 года герб города был высочайше утвержден императором всероссийским Николаем I. Гербовое изображение представляло собой щит, разделенный на две половины. В верхней половине — герб Виленской губернии: «в червленом щите, на серебряном коне, серебряный вооруженный всадник (погонь) с поднятым мечом и со щитом, на коем осьмиконечный червленый крест… В нижней (половине), в зелёном поле, сноп хлеба и серп, в знак того, что жители Лидского уезда занимаются исключительно земледелием».

30 мая 2002 года в Гербовом матрикуле был зарегистрирован современный герб города:

Население 
В 1897 году в городе проживали 5294 еврея (из 9323 жителей или 57 %); в 1939 году — 5419 евреев; во время оккупации, с 27 июня 1941 года по 9 июля 1944 года, в Лиде и Лидском районе было убито 25 149 человек. До середины XX века Лида была преимущественно еврейским местечком. Всего в городе проживают представители почти 50 национальностей.

Из 103 391 жителей Лиды белорусов — 49,43 процента, поляков — 34,84, русских — 10,93, украинцев — 1,9, литовцев — 0,24, евреев — 0,1. Небольшое количество представителей других национальностей.

Экономика 

Промышленность представляют 33 предприятия различных отраслей хозяйства. Среди них — химическая, пищевая, машиностроительная, металло- и деревоперерабатывающие, электротехническая и другие.

Главные предприятия: СООО «Евроавтоматика ФиФ», ЗАО «Агропромсельмаш», ЗАО «Белтекс Оптик», ОАО «Лакокраска», ОАО «Лидское пиво», ОАО "Лидские автобусы «Неман», ОАО «Лидская обувная фабрика», РУП «Завод „Оптик“», ОАО «Лидский завод электроизделий», ОАО «Лидская мебельная фабрика», ОАО «Лидский литейно-механический завод», ОАО «Лидагропроммаш», ОАО «Лидсельмаш», ОАО «Лидапищеконцентраты», ОАО «Лидастройматериалы», ОАО «Лидахлебопродукт», ОАО «Лидский молочноконсервный комбинат», ЗАО «Белевротара», ОАО «Лида Строй Кострукция», ЗАО «Каскад».

В 2012 году был заключён контракт с заводом CZ LOKO (Ческа-Тршебова, Чехия) на изготовление и поставку 20 маневровых тепловозов ТМЭ3. Окончательная сборка локомотивов была осуществлена в локомотивном депо Лида.

Годовой объём промышленного производства в 2000 году составил 1733 млрд рублей (за 2008 года произведено продукции на сумму 1457 млрд рублей).

В строительный комплекс входят 17 строительных и ремонтно-строительных организаций, крупнейшей из которых является ОАО «Строительно-монтажный трест № 19». Всего в 2020 году введено около 40 тыс. м² жилой площади. Средняя цена 1 м² жилья в первом квартале 2021 года составила 571 доллар (на 20 % ниже Гродно). Город Лида имеет выгодное географическое положение, находится на перекрёстке важных автодорог направлениями: Минск, Гродно, Брест, Вильнюс, Белосток.

В городе 480 объектов розничной торговли и общественного питания всех форм собственности, целый ряд предприятий бытового обслуживания. Действуют 2 стационарных и 4 мини-рынка. В целом за 2019 год товарооборот составил 662,1 млрд бел. рублей (для сравнения в 2002 году товарооборот составил 87 млрд бел. рублей.

СМИ

Печать 
 «Лидская газета»
 «Принеманские вести»

Телевидение 
 Лидское телерадиообъединение

Радио

УКВ 
 72,32 МГц — Первый национальный канал Белорусского радио

FM 
 94,3 МГц — Лидер FM (Лида)
 97.8 МГц — Радио МИР
 98.7 МГц — Легенды FM
 99,9 МГц — Радио «Беларусь»
 103,3 МГц — Радиус FM
 105,8 МГц — Первый национальный канал Белорусского радио
 107,8 МГц — Радио Гродно
 100,6 Мгц — Твое радио (Лида)

Транспорт 
Грузовые и пассажирские перевозки в городе осуществляют ОАО «Лидатрансавто», ОАО «Лидаспецавтотранс», ОДО «Винтранс», грузовая автостанция ОАО «Гродноинтертранс», автобусный парк № 2 и железнодорожный узел. Общественный транспорт в городе представлен 16 автобусными маршрутами и 12 маршрутами маршрутных такси.

Образование 
В ноябре 1834 года в городе было открыто Дворянское Уездное Училище.

Система образования в городе — это 17 средних школ, лицей, гимназия, 31 учреждение дошкольного образования и 22 учреждения дополнительного образования, Лидский колледж, музыкальный колледж, профессиональные лицеи, детский дом творчества, школы искусств и музыкальная школа.

Здравоохранение, культура и спорт 
В городе есть больница на 1155 мест, 5 поликлиник, 4 диспансера, 24 здравпункта, станции скорой помощи и переливания крови; 11 аптечных пунктов, 9 аптечных киосков различных форм собственности.

В систему учреждений культуры входят 3 Дома культуры, 7 библиотек, историко-художественный музей, центр культуры и народного творчества, отдел ремёсел и традиционной культуры, эстрадный оркестр, 1 кинотеатр, 46 коллективов художественной самодеятельности. В 2016 году Лидский историко-художественный музей посетили 88,5 тыс. человек (по этому показателю музей занимает 3-е место в Гродненской области, уступая только Мирскому замку и Гродненскому историко-археологическому музею).

Также расположены: музей авиационной техники; мемориальный дом-музей поэта В. П. Тавлая.

В Лиде работает 3 спорткомплекса, 2 ФОКа, 2 стадиона, 2 плавательных бассейна, 12 мини-бассейнов, 27 спортзалов, 6 стрелковых тиров, 64 приспособленных помещения, 79 плоскостных сооружений.
 Футбольный клуб «Лида». Основан в 1962 году. Матчи проводит на ЦСК «Юность».
 Хоккейный клуб «Лида». Основан в 2011 году. Матчи проводит в Ледовом дворце спорта.
 Мини-футбольный клуб «Лидсельмаш». Основан в 2007 году. Матчи проводит в СОК «Олимпия»

В 2010 году завершилась постройка Ледового дворца (на улице Качана между рынком «Старт» и зданием бывшего завода «Изотрон»).

Введение в эксплуатацию Ледового дворца в Лиде приурочили к проведению фестиваля-ярмарки «Дажынкi-2010». Торжественное открытие, на котором присутствовал президент Белоруссии, прошло 25 сентября.

24 июня 2011 года прошло торжественное открытие спортивного комплекса «Олимпия». Комплекс расположен по соседству с Ледовым дворцом.

Достопримечательности 

 Лидский замок — памятник архитектуры XIV—XV вв., с размещённой в нём музейной экспозицией. Символ города. С конца 1990-х годов велась реконструкция замка, которая завершилась к 2016 году. Замок воссоздан в стиле XV века. Во дворе стоят дом каштеляна, казармы, кузница, навесы для лошадей, галерея. Реконструированы две башни.
 Костёл Воздвижения Святого Креста — памятник архитектуры в стиле виленского барокко. Построен в 1770 году.
 Кафедральный собор св. Михаила Архангела 1797 год — 1825 год. До него на этом месте стояла небольшая церквушка. Затем, при расширении монастыря пиаров, церковь снесли, а на её месте в 1818 начали возводить католический собор Св. Иосифа. Он был освящён в 1825 году. В 1848 году собор сгорел, а в 1863 был восстановлен и освящён как православный собор Св. Архангела Михаила. С 1866 по 1919 годы в соборе служил протоиерей Иосиф Иосифович Коялович, погибший при службе от фанатично настроенных римо-католиков. Это храм-ротонда с полу сферичным куполом. Рядом с храмом стоит одноярусная колокольня. За самой ротондой расположилась двухэтажная сакристия. В 1919 году собор пере освятили в костёл, а в 1939 году закрыли. Затем в 1996 году вернули церкви.
 Церковь Святого Георгия Победоносца. Построена на старом православном кладбище 19 века как часовня в 1875 году. Это небольшая деревянная церковь с одним куполом и одной одноярусной колокольней, заканчивающейся маковкой. В 2010 году старая часовня была перестроена в большую церковь из белого кирпича.
 Рядовая жилая застройка города (конец XIX века — 1930-е годы). Они расположились в нескольких местах города. Много довоенных зданий исчезло во время Великой Отечественной войны. Особенно пострадал центр Лиды. Можно выделить несколько мест, где сохранилась довоенная застройка:
 4 дома сохранилось на улице Советской, самой старой улице города. Среди них дом № 23, № 26, № 31 № 32. Все кроме дома № 32 были построены примерно в один период, до прихода польской власти.
 Дом № 31 был построен в 1912 году. Принадлежал он купцу Гуревичу. Дом одноэтажный, П-образного плана, неоклассического стиля. Объём его достигается высокой мансардной крышей. Композиция симметричная. По бокам расположены двухколонные портики, которые подчёркивают симметричность. На втором этаже терраса, выступающая с дворовой стороны. Перед входом раньше стоял двухколонный портик, но был утерян. Дом идеально сохранился и является памятником архитектуры регионального значения.
 Дом № 32 был построен в 1935 году. Это трёхэтажный дом, типичный для того времени. Ритм дома основывается на геометрически правильных плоскостях, прямых оконных проёмах, боковых террасах. Из дворового фасада выступает лестничная клетка. Во время Второй Мировой войны в этом доме на первом этаже жил немецкий гебитскомиссар Герман фон Ганвег.
 Дом № 26 был построен до революции в начале XX века. Составляет с домом № 23 единую архитектурную композицию. Дом представляет двухэтажную, симметричную композицию, подчёркнутую по бокам 2 ризалитами. Окна прямоугольной, в ризалитах лучниковой, а на втором этаже в ризалитах арочной формы находятся в нишах, украшены замковым камнем. Верх композиции завершает сложный карниз с сложным рядом дентикул. Дом принадлежал владельцу махорочной фабрики. Дом идеально сохранился, почти не поменяв свой облик.
 Дом № 23 одного времени постройки с домом № 26. Принадлежал немецкому ветеринару Ранерту. Дом двухэтажный, с двускатной крышей. По бокам придают симметричность ризалиты. Но главный ход разрушает симметрию. Фасад нижнего этажа полностью рустованный. Его разбавляют прямоугольные высокие окна с замковым камнем над каждым. Второй этаж имеет гладкую поверхность, рассечённую интересными декорированными пилястрами. Верх композиции завершает сложный карниз с сухариками и дентикулами.
 Также три дома сохранилось возле крепости на улице Замковой. Это дома нач. XX века, польского периода. Улица Замковая — одна из самых старых улиц города, но её положение часто менялось. Сейчас она представляет небольшой длины улочку, соединяющую две образующие улицы города. Все три дома объединяет небогатый декор. Только дом № 3 имеет сложные фасады, разбитые на плоскости.
 Также можно выделить монументальные застройки польского времени начала 20 века. Это отрезок улицы Мицкевича и прилегающие районы. Из этой застройки можно выделить бывшую гимназию имени Кароля Ходкевича, здания почтамта, и несколько домов из рядовой жилой застройки польского времени.
 Памятник Гедимину возле Лидского замка.
 Музей лидского бровара

Галерея

Города-побратимы 
  Кошалин, Польша
  Гревесмюлен, Германия
  Силистра, Болгария
  Димитровград, Россия
  Светлый, Россия
  Екабпилс, Латвия

Известные уроженцы

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Лидского райисполкома
  // Телеканал Беларусь 24. 3 января 2018

 
Города из Списка русских городов дальних и ближних
Города Гродненской области
Населённые пункты Лидского района
Районные центры Гродненской области
Культурные столицы Белоруссии